The Pretender puede referirse a uno de los siguientes temas:

Música  
 The Pretender (álbum), un álbum de Jackson Browne.
 «The Pretender», una canción del álbum.
 «The Pretender», una canción de la agrupación Foo Fighters.

Películas y televisión 
 The Pretender, una película de Crimen estadounidense de 1947.
 The Pretender, una serie de la televisión estadounidense.
 The Pretender 2001, en enero de 2001, una película para la televisión basada en la serie.
 The Pretender: Island of the Haunted, en diciembre de 2001, una película para la televisión basada en la serie.

Literatura 
 Pretender, una novela de C. J. Cherryh.
 The Pretender, una novela de K. A. Applegate.
 The Pretender: A Story of the Latin Quarter, una novela de Robert W. Service.